Wonoasri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wonoasri, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Wonoasri (administrativ by i Indonesien, lat -7,93, long 113,18), Jawa Timur, 
 Desa Wonoasri (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 111,97), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar